Pieter Verbruggen (I)
Pieter Verbruggen (II)